Czerników peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czerników, village dans la voïvodie de Łódź
 Czerników, village dans la voïvodie de Poméranie occidentale